Die Dutch Open 2016 waren das 145. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 29. September bis 2. Oktober 2016 im Golden Tulip Jagershorst in Heeze-Leende in den Niederlanden statt.

Der Niederländer Niels Feijen gewann durch einen 9:7-Sieg im Finale gegen den Spanier David Alcaide zum zehnten Mal ein Euro-Tour-Turnier. Den dritten Platz belegten Wojciech Szewczyk und Francisco Sánchez.

Titelverteidiger war der amtierende 9-Ball-Weltmeister Albin Ouschan aus Österreich, der in der Runde der letzten 32 gegen Mark Gray ausschied. Mateusz Śniegocki, der mit den Albanian Open 2016 das vorherige Euro-Tour-Turnier gewonnen hatte, unterlag im Achtelfinale dem Tschechen Roman Hybler.

Finalrunde 
Die 159 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Dutch Open 2016 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Heeze-Leende